:Chakma (volk)
 :Chakma (taal)